Не́над Пре́драгович И́няц (; 4 сентября 1985, Белград) — сербский футболист, нападающий.

Карьера 
В 2008 году выступал за клуб российской премьер-лиги — пермский «Амкар». В клуб игрок пришёл в начале года вместе с главным тренером Миодрагом Божовичем, под руководством которого играл за сербский клуб «Борац» (Чачак). В сезоне 2008 Иняц сыграл в 14 матчах чемпионата России и в двух матчах Кубка России (в том числе в финале Кубка 2007/08 против ЦСКА). Во всех играх он выходил на замену на последние 15—20 минут, тем не менее сумел дважды отличиться, в том числе, сравняв счёт на последней минуте в гостевом матче против московского «Спартака» в 4-м туре.

В начале 2009 года Иняц перешёл в состав клуба «Волга» из города Нижний Новгород, дебютировавшего в первом дивизионе России.

В начале 2010 года Иняц вернулся в Сербию, где продолжил свою карьеру в составе столичного ОФК, занявшего по итогам сезона 2008/09 11 место в сербской Суперлиге.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте «Амкара»
 Статистика на Srbijafudbal
 Краткая биография на сайте Газета.ру
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград
Игроки ФК «Железничар» Белград
Игроки ФК «Младеновац»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Аль-Ансар» Медина
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Навбахор»